Сильва́на Тиринзо́ни (; ) — швейцарская кёрлингистка, двукратная чемпионка мира среди женщин.

В составе женской сборной Швейцарии участница зимних Олимпийских игр , .

Играет на позиции четвёртого или третьего. Скип своей команды.

Достижения 
 : золото (, , ).
 : серебро (, ), бронза ().
 : золото (2005, 2007, , , , ), серебро (, , , , , ), бронза ().
 : бронза ().
 : золото ().
 : бронза ().
 : золото ().
 : золото (1997, 1998).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Team Tirinzoni
 Silvana Tirinzoni | Swiss Olympic Team
 Профиль на сайте зимних Олимпийских игр 2018 (в веб-архиве)
 
 Team Silvana Tirinzoni | Grand Slam of Curling
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года